Андрей Павлович Зенков (1 (13) декабря 1863, Тобольск — 1 августа 1936, Алма-Ата) — русский советский архитектор.

Биография 

Родился в 1863 году в семье архитектора П. М. Зенкова. В 1867 году семья переехала в военное укрепление Верное (ныне Алма-Ата), где отец стал одним из разработчиков первого плана застройки. Судьба сына также оказалась тесно связанной с этим городом.

По окончании трёх классов реального училища в Верном был определён в Сибирскую военную гимназию (кадетское училище) в Омске. Окончив её с похвальным листом, получил предложение поступить в Николаевское инженерное училище в Санкт-Петербурге. В 1884 году вернулся в Верный в чине подпоручика для прохождения службы в 8-м Западно-Сибирском линейном батальоне.

В 1893 окончил с отличием Николаевскую военно-инженерную академию, после чего был командирован в Омский военный округ. С 1893 по 1897 годы служил в инженерных частях Омского военного округа, где занимался гражданским строительством Семипалатинска и Усть-Каменогорска. В 1898 году вернулся в Семиречье, где с 1900 года исполнял обязанности областного инженера и начальника строительного отделения. Проживали в доме, известным ныне как дом зодчих Зенковых.

А. П. Зенков стал одним из основоположников сейсмостойкого строительства. Построенные им здания, в том числе Вознесенский кафедральный собор (проект П. Гурде и А. Зенкова, архитекторы К. Борисоглебский и С. Тропаревский, роспись иконостаса — художник Н. Хлудов), выстояли во время сильнейшего землетрясения 1911 года,. А. П. Зенков писал «При грандиозной высоте, собор представлял гибкую конструкцию. Колокольня гнулась и качалась, как вершина высокого дерева, и работала, как гибкий брус».

Также строительством нескольких значимых зданий в городе Пишпеке (ныне Бишкек), по проекту архитектора Андрея Павловича Зенкова завершается история города Пишпека. До наших дней сохранились только три из пяти построенных Зенковым зданий: Ассамблея народа Кыргызстана (Центральный Исполнительный Комитет Киргизской АССР — ЦИК 1927 г.). хирургический центр национального госпиталя, банк на проспекте Эркиндык, Совнаркома Киргизской АССР (1927 г.) И сегодня среди современных строений города они выделяются своим необычным обликом и украшают город.

А. П. Зенков — первым из строителей совместил в архитектуре национальные колориты. Стрельчатые и арочные проемы, купола, зубчатые карнизы — это восточная архитектурная музыка киргизских гумбезов, переплетение остроконечных башенок, резных металлических украшений, узорчатая кирпичная кладка — это песня древнерусского зодчества. И они объединились в творениях архитектора.

Каждое здание Зенкова «узнается по резным оконным рамам, по ажурному железу, по дверям, по крыше, по крыльцу, а главное — по свободному сочетанию всего этого». Так писал о нем Юрий Домбровский — автор «Хранителя древностей». К сожалению, этот стиль не стал основным архитектурным стилем города, да и город получает новое название и живет уже в другом историческом времени.

В советское время был начальником Управления строительного контроля при Совнаркоме Казакской АССР, участвовал в застройке административного центра Алма-Аты.

Похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты.

Его именем названа улица в центре Алма-Аты (бывшая Первогильдейская в царское время и Пролетарская — в советское).

Личные вещи Андрея Павловича Зенкова

Постройки

См. также 
 Парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев (Алматы)
 Святовознесенский кафедральный собор
 Алма-Ата
 П. М. Зенков

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Казахстанская правда» № 2, 2006. Е. Брусиловская. Радуга над собором
 «Новое поколение», 11 апреля 2003, № 14 (254). Ю. Числов. Зенковы
 Фонд материальной культуры ЦГМ РК. М. Азмуханова. А. П. Зенков (Архитектор, военный инженер-строитель) 
 «Известия Казахстан» 7 сентября 2007. В. Петровская. В сердце тысяча свечей
 Немного мифов и реальности о Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Алматы
 Очерки истории Алматы

Выпускники Сибирского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Выпускники Николаевской инженерной академии
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Казахстана
Архитекторы СССР
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты